Ибаэрнандо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо. Занимает площадь 77 км². Население — 472 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса